Smooth Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Smooth Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Smooth Island (ö i Australien, Tasmanien), 
 Smooth Island (ö i Australien, South Australia), Ceduna,

Kanada 

 Smooth Island, Ontario, ö, 
 Smooth Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar